2-Euro-Gedenkmünzen sind 2-Euro-Umlaufmünzen mit Gedenkcharakter, mit denen man – im Gegensatz zu den Gedenkmünzen anderer Nominale, den Sammlermünzen – in allen Teilnehmerstaaten der Eurozone bezahlen kann. Die Bezeichnung der 2-Euro-Umlaufmünzen mit Gedenkcharakter als Gedenkmünzen entspricht dem Sprachgebrauch. Obwohl es sich formal um „normale“ Umlaufmünzen handelt, die wie alle anderen Umlaufmünzen in hoher Stückzahl in den Umlauf gebracht werden, lehnen sich die Veröffentlichungen zu diesen Münzen auf den einschlägigen Seiten des Bundesministeriums der Finanzen, der Verkaufsstelle für Sammlermünzen und der Europäischen Zentralbank der Einfachheit halber an den gängigen Sprachgebrauch an. Sie stellen somit eine Sonderausgabe oder auch Sonderedition einer gängigen Umlaufmünze dar.

Diese speziellen 2-Euro-Münzen gedenken historisch bedeutsamer Jahrestage oder Bauwerke bzw. lenken die Aufmerksamkeit auf besondere gegenwärtige Ereignisse. Gedenkmünzen sollten nur zur Erinnerung an sehr bedeutende Ereignisse oder Persönlichkeiten ausgegeben werden, da diese Münzen im gesamten Eurogebiet umlaufen. An weniger relevante Themen sollte vorzugsweise durch die Ausgabe von Sammlermünzen erinnert werden, die nicht für den Umlauf bestimmt sind und die leicht von den Umlaufmünzen zu unterscheiden sein müssen.

Gedenkmünzen auf einen einzigen Nennwert zu begrenzen, entspricht der bestehenden Praxis in einer Reihe von Mitgliedstaaten und schafft einen geeigneten Rahmen für derartige Ausgaben. Die 2-Euro-Münze eignet sich hierfür – vor allem angesichts des großen Durchmessers der Münze und ihrer technischen Merkmale, die angemessenen Schutz gegen Fälschung bieten – am besten. Eine gewisse volumenmäßige Begrenzung der für den Umlauf bestimmten Gedenkmünzen erschien notwendig, um sicherzustellen, dass diese Münzen weiterhin nur einen geringen Prozentsatz aller Umlaufmünzen ausmachen. Gleichzeitig sollten die Obergrenzen die Ausgabe von hinreichend Münzen ermöglichen, damit gewährleistet ist, dass Gedenkmünzen wenigstens eine Zeitlang tatsächlich umlaufen können.

Bis Ende 2022 wurden 394 verschiedene Prägungen von Gedenkmünzen vorgenommen, ohne die mittlerweile fünf Gemeinschaftsausgaben gerechnet. Die 2-Euro-Gedenkmünzen „50 Jahre Römische Verträge“, „Zehn Jahre Wirtschafts- und Währungsunion“, „Zehnter Jahrestag der Einführung des Euro“ (als Bargeld), „30 Jahre Europaflagge“ und „35 Jahre Erasmus-Programm“ wurden in 13, 16, 17 bzw. 2 × 19 verschiedenen Versionen geprägt.

Die 2-Euro-Gedenkmünzen sind inzwischen ein beliebtes Gebiet bei Münzsammlern.

Bestimmungen und Vorschriften 
Euro-Gedenkmünzen sind spezifische Umlaufmünzen, deren „normale“ nationale Vorderseite durch ein anderes nationales Münzbild ersetzt wird, „um an ein spezifisches Ereignis oder eine spezifische Persönlichkeit zu erinnern“. Alle Umlaufmünzen, also auch die Gedenkmünzen, haben dieselbe Wertseite.

Damit während der heiklen Phase der physischen Einführung der Euro-Münzen keine Verwirrung gestiftet wird, beschloss der Europäische Rat am 23. November 1998, dass „für die Ausgabe von zum Umlauf bestimmten Gedenkmünzen während der ersten Jahre des Umlaufs der neuen Banknoten und Münzen ein Moratorium gelten“ sollte. Ab 1. Januar 2004 dürfen Gedenkmünzen als 2-Euro-Nominale ausgegeben werden, sofern dezidierte Vorschriften zur Gesamtzahl der pro Gedenkmünzen-Ausgabe in Umlauf gebrachten Münzen beachtet werden. Wenn eines bedeutenden, symbolträchtigen Ereignisses von weltweiter Bedeutung gedacht wird, kann die Obergrenze überschritten werden; allerdings soll der Ausgabestaat dann in den vier Folgejahren auf eine ähnliche für den Umlauf bestimmte Gedenkmünze verzichten. Das war bei der ersten Gedenkmünze 2004 anlässlich der Olympischen Sommerspiele in Athen der Fall, die in sehr hoher Stückzahl von 35 Millionen geprägt wurde – Griechenlands zweite eigene Gedenkmünze folgte erst 2010 mit einer Auflage von 2,5 Millionen Stück.

Für die Gestaltung und Ausgabe der Münzen sind die einzelnen Euro-Länder zuständig. Beabsichtigt ein Land des Eurogebiets die Ausgabe einer 2-Euro-Gedenkmünze, so muss es die Europäische Kommission drei Monate vor dem geplanten Ausgabedatum über dieses Vorhaben in Kenntnis setzen. Jeder Mitgliedstaat, dessen Währung der Euro ist, kann binnen sieben Tagen nach Unterbreitung eines Gestaltungsentwurfs in einer an den Rat und die Kommission gerichteten, mit Gründen versehenen Stellungnahme Einwände gegen den von dem Ausgabemitgliedstaat vorgeschlagenen Gestaltungsentwurf erheben, wenn zu erwarten ist, dass dieser unter seinen Bürgern negative Reaktionen hervorruft.

Die Anzahl der möglichen Gedenkmünz-Ausgaben pro Land und Jahr wird durch Verordnungen geregelt. Zunächst sollte jeder Mitgliedstaat nur eine 2-Euro-Gedenkmünze im Jahr ausgeben. Mit der Verordnung vom 4. Juli 2012 wurde diese Zahl auf zwei erhöht. Zusätzliche Gedenkmünzen sind möglich, wenn die Staaten der Eurozone eine gemeinsame Gedenkmünze zu „Themen von höchster europäischer Bedeutung“ ausgeben.

Drittstaaten, die ein Währungsabkommen mit der EU abgeschlossen haben (also Andorra, Monaco, San Marino und Vatikanstadt), sind von der Ausgabe einer gemeinsamen Gedenkmünze ausgeschlossen; allerdings kann das Design einer gemeinsamen Gedenkmünze durchaus als Design einer 2-Euro-Gedenkmünze eines der Drittstaaten verwendet werden (wie es z. B. San Marino 2012 praktizierte). Eine zusätzliche 2-Euro-Gedenkmünze ist für den Fall, dass die Position des Staatsoberhaupts vorübergehend nicht oder nur vorläufig besetzt ist, aber möglich. So prägte die Vatikanstadt 2013 eine Gedenkmünze zur Sedisvakanz.

Aufgabe der EZB ist es, den maximalen Ausgabeumfang der einzelnen Staaten im Hinblick auf Gedenk- und sonstige Euro-Münzen zu genehmigen. Die gesamte Anzahl der Münzen, die in einem Jahr in Umlauf gegeben werden, soll die höhere der folgenden zwei Grenzen nicht übersteigen:

 0,1 % der gesamten Anzahl der 2-Euro-Münzen im Umlauf in der Eurozone. Diese Grenze kann in Ausnahmefällen bis zu 2,0 % angehoben werden, falls das dargestellte Ereignis besonders bemerkenswert ist. In diesem Fall soll der betreffende Staat in den folgenden vier Jahren keine weiteren Gedenkmünzen ausgeben.
 5,0 % der gesamten Zahl der 2-Euro-Münzen in dem Staat, der die Gedenkmünzen herausgibt.

Die seit 2006 auch für 2-Euro-Gedenkmünzen geltenden Richtlinien zur Neugestaltung der Euro-Münzen bestimmen, dass der Name des ausgebenden Staates, vollständig oder abgekürzt, aufzuprägen ist. Auf eine Wiederholung der Wertangabe auf der nationalen Seite ist zu verzichten, es sei denn, im entsprechenden Land wird ein anderes als das lateinische Alphabet verwendet. Modifizierte Gestaltungsrichtlinien ergingen am 18. Juni 2012 und wurden am 24. Juni 2014 neu gefasst.

Bisherige Ausgaben 
Die EZB weist monatlich die Mengen umlaufender Euromünzen aus. Ende Februar 2023 kursierten etwa 7,2 Milliarden 2-Euro-Münzen, reguläre und Gedenkmünzen. Bis zu diesem Zeitpunkt gaben die 24 Emissionsländer insgesamt rund 1,8 Milliarden 2-Euro-Gedenkmünzen heraus. Diese machen fast ein Viertel aller umlaufenden 2-Euro-Münzen aus. Da auch defekte Gedenkmünzen ggfs. aus dem Verkehr gezogen und durch neue Kursmünzen ersetzt werden, ist der genannte Anteil i. H. v. gut 24 % aller 2-Euro-Münzen ein Maximalwert.

Deutsche Gedenkmünzen machen 11 % der umlaufenden Zweier (und mit etwa 46 % beinahe die Hälfte aller 2-Euro-Gedenkmünzen) aus, französische und italienische je etwa 3 % (und je ein Achtel aller 2-Euro-Gedenkmünzen) sowie – in absteigender Reihenfolge ihrer Häufigkeit – spanische, österreichische, belgische und griechische je etwa 1 %. Nur 3 % der umlaufenden Zweier sind Gedenkmünzen der restlichen siebzehn Emissionsländer.

Mit Stand Ende Februar 2023 ergaben sich folgende Zahlen:

Die erste 2-Euro-Gedenkmünze ist 2004 in Griechenland erschienen. Seither gibt es Ausgaben in vielfältigen Formen: Normalprägungen werden großteils als Rollenware oder in Beuteln ausgegeben, für Münzen in besonderer Erhaltung (Stempelglanz, Polierte Platte) gibt es eine Reihe von Sonderverpackungen (Kapseln, Coincards (scheckkartengroße Sichtverpackung), Etuis, Folder, Mitverpackung in Kursmünzsätzen, Numisbriefe u. a.).

Alle der in Sonderverpackungen angebotenen 2-Euro-Gedenkmünzen der vier Kleinstaaten Andorra, Monaco, San Marino und Vatikanstadt addieren sich bis Oktober 2019 auf fünf Millionen Stück. Zählt man die bis zu diesem Zeitpunkt von Belgien nur in Coincards ausgegebenen knapp zwei Millionen Gedenkmünzen sowie die französischen 300.000 Asterix-Münzen dazu, machen diese an Sammler gerichteten Münzausgaben rund ein halbes Prozent aller ausgegebenen 2-Euro-Gedenkmünzen und ein Tausendstel der umlaufenden 2-Euro-Münzen aus.

Der Sammlerwert von 2-Euro-Münzen liegt normalerweise zwischen 2,50 und 25 Euro. Die Ausgaben von San Marino und der Vatikanstadt werden meist für 30 bis 60 Euro verkauft. Gedenkmünzen Monacos, die z. T. in Auflagen von nur 10.000 bis 20.000 Exemplaren geprägt wurden, werden am höchsten gehandelt. Der Wert der 2-Euro-Gedenkmünzen Monacos von 2007 und 2015 bewegt sich um 3.300 Euro (Stand März 2023).

Die Gestaltung von neuen Ausgaben ist förmlich zu genehmigen und wird im Amtsblatt der Europäischen Union bekanntgegeben.

Gesamtüberblick 
Die nachfolgende Tabelle führt die jeweiligen Anzahlen der Gedenkmünzen nach Ländern und Jahrgängen auf. Dabei wird unterschieden zwischen eigenen nationalen Gedenkmünzen der einzelnen Länder (Spaltenüberschrift „E“) und gemeinschaftlich herausgegebenen Gedenkmünzen aller Mitgliedsländer der Eurozone (Spaltenüberschrift „G“) in den Jahren
 2007 (Römische Verträge),
 2009 (Währungsunion),
 2012 (Euro-Bargeld),
 2015 (Europaflagge),
 2022 (Erasmus-Programm).
Die letzte Spalte mit der Überschrift „Σ“ enthält die Gesamtsummen der jeweiligen Länder. Geplante Ausgaben sind in Klammern angegeben. Die vier Kleinstaaten (gelber Hintergrund) sind nicht Mitglieder der Eurozone im engeren Sinn.

Ausgabedatum 
Als Ausgabedatum ist der Zeitpunkt der erstmaligen Verfügbarkeit einer Münze anzusehen. Allerdings gibt es widersprüchliche Angaben hierzu, die z. T. daher rühren, dass sich eventuell die Ausgabe gegenüber der ursprünglichen Planung verzögert oder einige Publikationen die Edition der Rollenware als Ausgabezeitpunkt definieren, obwohl u. U. schon vorher Münzen in der Ausführung „Polierte Platte“ oder als Teil eines Kursmünzensatzes ausgegeben wurden. Ferner scheinen Händler im Voraus beliefert zu werden, um am Tag der offiziellen Ausgabe die Münzen vorrätig zu haben. So kann es sein, dass bereits vor dem offiziellen Termin Angebote erscheinen mit dem Vermerk „bereits lieferbar“. Es kam auch schon vor, dass einzelne Filialen der ausgebenden Notenbank vorzeitig mit der Münzausgabe begannen. Die in den EU-Amtsblättern genannten Ausgabedaten weichen demnach auch häufig von der Realität ab. Die nachfolgend angegebenen Ausgabetage resultieren aus Webrecherchen.

Prägeauflage 
Die Prägeauflage wird zwar zumeist in den EU-Amtsblättern beziffert (und in Web-Publikationen zitiert), die reale Auflage weicht jedoch z. T. erheblich davon ab:
 Griechenland prägte von der ersten Gedenkmünze 2004 statt der geplanten 50 Millionen nur 35 Millionen.
 Spanien z. B. hat bei den Welterbe-Editionen der Jahre 2010–2014 statt der angegebenen 8 Millionen jeweils nur 4 Millionen Münzen ausgegeben.
 Luxemburg erhielt von der EU 2011–2014 1,4 Millionen pro Gedenkmünze als Maximalauflage zugebilligt, prägte dann aber jeweils nur zwischen 512.000 und 730.000 Stück.
 Deutschland hingegen überzieht sein Kontingent bei der Bundesländerserie regelmäßig: statt der angegebenen 30 Millionen wurden seit 2006 jeweils 30,5 bis 31,5 Millionen Münzen geprägt.
 Das niederländische Doppelporträt von 2014 kam gar in 5.291.000 Exemplaren auf den Markt, obwohl das Amtsblatt von 1 Million ausging.

Bisherige Ausgaben nach Jahrgang

Jahrgang 2004

Jahrgang 2005

Jahrgang 2006

Jahrgang 2007

Jahrgang 2008

Jahrgang 2009

Jahrgang 2010

Jahrgang 2011

Jahrgang 2012

Jahrgang 2013

Jahrgang 2014

Jahrgang 2015

Jahrgang 2016

Jahrgang 2017

Jahrgang 2018

Jahrgang 2019

Jahrgang 2020

Jahrgang 2021

Jahrgang 2022

Jahrgang 2023

Geplante Prägungen

2023 
 Deutschland plant eine Gedenkmünze zum 1275. Geburtstag Karls des Großen.
 Estland kündigt eine Gedenkmünze an zum nationalen Vogel, der Rauchschwalbe.
 Finnland widmet eine Gedenkmünze seinem Naturschutz sowie eine seinen Sozial- und Gesundheitsdiensten.
 Frankreich wird eine Gedenkmünze zur Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2023 herausgeben.
 Griechenland beabsichtigt die Ausgabe von zwei Gedenkmünzen. Die erste ist dem 100. Geburtstag der Sopranistin Maria Callas, die zweite dem 150. Geburtstag des Mathematikers Constantin Carathéodory gewidmet.
 Italien widmet seine erste Gedenkmünze dem 150. Todestag Alessandro Manzonis und seine zweite dem hundertjährigen Bestehen der Luftstreitkräfte Italiens.
 Lettland wird eine Gedenkmünze mit dem Symbol Ukrainische Sonnenblume „Slava Ukrainai!“ herausgeben.
 Luxemburg gibt zwei Gedenkmünzen heraus: eine zum „175. Jahrestag der Abgeordnetenkammer und der ersten Verfassung“ von 1848 sowie eine zum „25. Jahrestag der Aufnahme von Großherzog Henri als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees“.
 Malta widmet seine erste Gedenkmünze dem „550. Geburtstag von Nikolaus Kopernikus“ und seine zweite Münze „Napoléon Bonaparte“.
 Portugal wird eine Gedenkmünze dem Frieden widmen und eine zweite dem Weltjugendtag Lissabon 2023.
 San Marino widmet zwei italienischen Malern je eine Gedenkmünze: zum 500. Todestag von Pietro Perugino und zum 500. Todestag von Luca Signorelli.
 Die Slowakei plant eine zweite Gedenkmünze zum 200. Jahrestag der Einführung einer fahrplanmäßigen Pferde-Eilpost Wien – Bratislava.
 Slowenien wird anlässlich des 150. Geburtstages von Josip Plemelj eine Gedenkmünze herausgeben.
 Spanien wird innerhalb der Welterbeserie der Altstadt von Cáceres eine Gedenkmünze widmen sowie eine dem EU-Ratsvositz.
 Der Vatikan gibt wie gewohnt zwei Gedenkmünzen heraus. Die erste zu Ehren des Schriftstellers Alessandro Manzoni, die zweite wird dem Maler Pietro Perugino gewidmet.

2024 
 Deutschland widmet zum einen die zweite Münze seiner zweiten Bundesländerserie dem Königsstuhl in Mecklenburg-Vorpommern und zum anderen eine weitere Münze dem 175. Jahrestag der Paulskirchenverfassung.
 Estland plant die Gedenkmünze „Die Kornblume“ zu Ehren seiner Nationalblume.
 Frankreich wird die letzte Gedenkmünze der vierteiligen Serie Olympische Sommerspiele 2024 herausgeben, Herkules und dem Ringkampf gewidmet.
 Die Slowakei widmet eine Gedenkmünze dem vor 100 Jahren erstmals veranstalteten internationalen Košice-Marathon.
 Slowenien wird eine Gedenkmünze mit dem Thema „250 Jahre National- und Universitätsbibliothek“ herausgeben.
 Spanien wird innerhalb der Welterbeserie der Kathedrale, dem Alcázar und dem Indienarchiv in Sevilla eine Gedenkmünze widmen.

2025 
 Deutschland widmet die dritte Münze seiner zweiten Bundesländerserie der Saarschleife im Saarland.
 Die Slowakei plant eine Gedenkmünze zum 100. Jahrestag des ersten internationalen Sportturniers in der Slowakei (Eishockey-Europameisterschaft in Starý Smokovec/Štrbské Pleso).
 Spanien wird innerhalb der Welterbeserie der Altstadt von Salamanca eine Gedenkmünze widmen.

Serien

Deutsche Bundesländerserien

Französische Serie Olympische Sommerspiele 2024 
Die Münzserie widmet sich nach Abschluss der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris.

Lettische Serie Historische Regionen 
Den vier historischen und kulturellen lettischen Regionen ist zwischen 2016 und 2018, dem 100. Jubiläum der Unabhängigkeit Lettlands, eine Münzserie gewidmet.

Litauische Serie Ethnographische Regionen 
Litauen kündigte eine Münzserie zum Thema Ethnographische Regionen an. Neben Žemaitija (Niederlitauen), Aukštaitija (Oberlitauen) und Dzūkija (Mittellitauen) betrifft dies Suvalkija (Sudauen). Mažoji Lietuva (Kleinlitauen) sollte eine fünfte Münze der Serie gewidmet sein; davon wurde jedoch Abstand genommen.

Luxemburgische Dynastieserie 
Luxemburg startete 2004 die Serie „Großherzogliche Dynastie“.

Maltesische Münzserien

Spanische Welterbeserie 
Spanien startete 2010 eine 2-Euro-Gedenkmünzserie über spanische Welterbestätten. Insgesamt sind derzeit 49 Orte oder Objekte in Spanien Weltkultur- und/oder Weltnaturerbe (Stand: Ende 2021). Die Reihenfolge der ausgegebenen Motive richtet sich gemäß dem Dokument EHA/3423/2009 des spanischen Ministerio de Economía y Hacienda nach dem Jahr ihrer Aufnahme in die Welterbeliste und, wenn diese Jahreszahl mehrfach vorkommt, nach der Registriernummer der jeweiligen Erhebung, wie sie in der deutschsprachigen Wikipedia aufgelistet wird. Die Nennungs-Reihenfolge in der offiziellen UNESCO-Liste oder in der spanischsprachigen Wikipedia folgt diesem Ordnungssystem nicht.

Siehe auch 
 Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland
 Euro-Umlaufmünzen-Motivliste

Weblinks 

 Europäische Zentralbank: 2-Euro-Gedenkmünzen
 Übersicht aller 2-Euro-Münzen mit Bildern und mehrsprachigen Zusatzinformationen
 Übersicht der emittierten 2-Euro-Gedenkmünzen
 Aktuelle Informationen zu 2-Euro-Gedenkmünzen
 Übersicht aller 2-Euro-Münzen und Angabe von Sammlerwerten
 Alle 2-Euro-Münzen auf einen Blick
 2 Euro 2004 – Gedenkmünzen – Wert, Prägung, Seltenheit, YouTube-Video (8:20 min), 12. August 2022, abgerufen am 31. August 2022 (englisch, mit deutschen Untertiteln). Entsprechende Videos zu weiteren Jahrgängen folgen im Anschluss.

Einzelnachweise 

Euro-Gedenkmünze
Eurogedenkmunzen 2